Albumy numer jeden w roku 2013 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2013 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 2013 (Węgry)

Zobacz też